Рыжов, Сергей:
 Рыжов, Сергей Борисович (1959—2011) — российский учёный.
 Рыжов, Сергей Николаевич (1903—1981) — советский почвовед.